

Patronymie
 Albert Brux (1907-2001) est un Oberstleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Christoph Brüx (1965- ) est un compositeur, claviériste, producteur de musique allemand.

Toponymie
 Brux est une commune française, située dans le département de la Vienne et la région Poitou-Charentes.
 Brüx est le nom allemand de la ville de Most en Tchéquie.
 Brux est un hameau de la commune belge de Lierneux.